Ferdinand II. je ime več vladarjev:

 Ferdinand II. Leonski (1132-1188), vladal od 1157
 Ferdinand II. Aragonski, Katoliški (1452-1516), aragonski kralj od 1479, siciljski od 1468, znan tudi kot Ferdinand V. Kastiljski (1474-1504I in Ferdinand III. Neapeljski (1504-1516)
 Ferdinand II Neapeljski, (1469-1496), vladal od 1495
 Ferdinand II. Tirolski, (1529-1595), nadvojvoda, od 1564 vladar Tirolske in Prednje Avstrije
 Ferdinand II. Habsburški, (1578-1637), cesar od 1619
 Ferdinand II. Medičejski, (1610-1670), vladal od 1620
 Ferdinand II. Siciljski (1810-1859), vladal od 1830
 Ferdinand II. Portugalski (1816-1885), vladal 1837-1853

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a